Красносельское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Увинского района Удмуртии.

Административный центр — село Красное.

Образовано в 2005 году в результате реформы местного самоуправления.

Законом Удмуртской Республики от 17.05.2021 № 48-РЗ к 30 мая 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Географические данные 
Находится на востоке района, граничит:
 на юго-западе с Петропавловским сельским поселением
 на западе с Нылгинским сельским поселением
 на севере с Кыйлудским сельским поселением
 на юге с Можгинским и Малопургинским районами
 на востоке с Завьяловским районом

По границам поселения протекают речки Сыя, Пойвай и Нырсевайка.

Население

Населенные пункты

Экономика 
 ООО "Красный труженик"
 Филиал ООО «Удмуртнефть»

Объекты социальной сферы 
 МОУ «Красносельская средняя общеобразовательная школа»
 МДОУ «Красносельский детский сад»
 библиотека
 3 фельдшерско-акушерских пункта
 клуб

Примечания 

Муниципальные образования Увинского района
Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году